Taps désigne notamment :
 Taps, un film muet américain de Francis Ford (1913).
 Taps, un film américain de Harold Becker (1981).
 Taps (sonnerie), une sonnerie au clairon et trompette américaine, servant de sonneries d'extinction des feux, au drapeau et aux morts, dans l'armée américaine.

TAPS est un sigle pouvant faire référence à :
 TAPS, l'oléoduc trans-Alaska (Trans Alaska Pipeline System).
 TAPS (tampon), un composé chimique couramment utilisé comme tampon.
 Le Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, un organisme qui gère les théâtres et la programmation de la ville.

Homonymie de titre